Elitserien i ishockey 1997/1998 spelades 16 september 1997 till 5 mars 1998 och hade 46 omgångar i grundserien. Lag 1-8 till SM-slutspel, lag 9-10: kvar i Elitserien men inget SM-slutspel. Lag 11-12 till nedflyttningskval. SM-slutspelet avgjordes i bäst av fem matcher. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Djurgårdens IF vann serien, men Färjestads BK blev svenska mästare efter seger mot Djurgårdens IF i SM-finalspelet.

Förlopp
När serien drog igång fanns totalt 50 icke-svenska spelare i de 12 lagen. Dessa var fördelade på Finland (26), Tjeckien (10), Ryssland (7), Danmark (3), Kanada (2) och Norge (2).
Malmö Redhawks hade flest icke-svenska spelare, 10, följt av AIK, som hade åtta. Djurgårdens IF hade inga icke-svenskar, utan satsade istället på att ta hem svenskar som kommit tillbaka från spel i andra länder.
En allstarmatch spelades i Globen den 17 november 1997, i samband med Svenska Ishockeyförbundets 75-årsjubileum, där svenska landslaget föll med 1-2 mot European All Stars, ett lag bestående av icke-svenska Elitseriespelare.
Under SM-finalserien infördes målkameran i svensk ishockey.

Deltagande lag

Grundserien

Derbygrupper
AIK-Djurgårdens IF
Brynäs IF-Leksands IF
Färjestads BK-Västra Frölunda HC
HV71-Malmö IF
Luleå HF-Modo Hockey
Västerås IK-Södertälje SK

Seriematcherna

SM-slutspelet 1998

Slutspelsträd

Kvartsfinaler
Djurgårdens IF - HV71 3-2

Färjestads BK - Luleå HF 3-0

Leksands IF - Modo Hockey 1-3

Västra Frölunda HC - Brynäs IF 3-0

Semifinaler
19 mars 1998: Djurgårdens IF-Modo Hockey 2-4
19 mars 1998: Färjestads BK-Västra Frölunda HC 3-2 (SD)
22 mars 1998: Modo Hockey-Djurgårdens IF 2-1
22 mars 1998: Västra Frölunda HC-Färjestads BK 1-0
24 mars 1998: Djurgårdens IF-Modo Hockey 6-1
24 mars 1998: Färjestads BK-Västra Frölunda HC 5-2
26 mars 1998: Modo Hockey-Djurgårdens IF 3-4 (SD)
26 mars 1998: Västra Frölunda HC-Färjestads BK 3-4 (SD) (Färjestads BK vidare med 3-1 i matcher)
29 mars 1998: Djurgårdens IF-MoDo Hockey 4-0 (Djurgårdens IF vidare med 3-2 i matcher)

Finaler
2 april 1998: Djurgårdens IF-Färjestads BK 0-4
5 april 1998: Färjestads BK-Djurgårdens IF 1-4
7 april 1998: Djurgårdens IF-Färjestads BK 5-1
10 april 1998: Färjestads BK-Djurgårdens IF 5-2
12 april 1998: Djurgårdens IF-Färjestads BK 1-2 (SD) (Färjestads BK svenska mästare med 3-2 i matcher)

Källor

Fotnoter

Externa länkar
 Svensk ishockey - Elitserien 1997/98

Sport i Sverige 1997
Sport i Sverige 1998
Ishockeysäsongen 1997/1998
1997/1998